Безіменна — річка в Україні у Новомиргородському районі Кіровоградської області. Ліва притока річки Великої Висі (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 12 км, похил річки 4,3 км  площа басейну водозбіру 53,6 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,91  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,21 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Іванівки. Спочатку тече переважно на північний схід через село Пурпурівку, далі тече переважно на північний захід через село Ганнівку і на північно-східній околиці села Костянтинівки впадає у річку Велика Вись, ліву притоку річки Синюхи.

Цікаві факти 
 У пригирловій частині річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Кіровоградській області. Проходить територією Кропивницького та Новомиргородського районів через Кропивницький — Нове — Каніж — Новомиргород. Загальна довжина — 51,7 км.).
 У XX столітті на річці існувало декілька газгольдерів та газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Новомиргородського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці